La Coppa del Mondo di pallavolo femminile è una competizione di pallavolo che si svolge ogni quattro anni e precisamente l'anno antecedente le Olimpiadi. Sino all'edizione 2015 compresa il torneo è stato valido anche come qualificazione per il campionato olimpico dell'anno successivo: si qualificavano le prime due squadre classificate.

Edizioni

Medagliere

Collegamenti esterni